Navnet Peder eller Peter Andersen kan henvise til flere artikler:

Personer:
 Peder Andersen (død 1694) – dansk maler
 Peter Andersen (jernstøber) (1814-1887) – dansk jernstøber og fabrikant, også kendt som P. Andersen
 Peter Andersen (redaktør) (1870-1956) – dansk redaktør
 Peter Andersen (direktør) (1879-1953) – dansk direktør
 Peter Andersen (overlærer) (1905-1970) – dansk overlærer
 Peter Andersen (trommeslager) (født 1962) – dansk trommeslager for Shu-Bi-Dua
 DQ (født 1973) – dansk sanger, der vandt Dansk Melodi Grand Prix 2007 under kunstnernavnet DQ (Peter Andersen)
Desuden:
 Peter Anders Andersen (1877-1961) – dansk fagforbundsformand
 Peter Ervin Andersen (1893-1973) – dansk konsul

Andet:
 Peter Andersen (film) – dansk film fra 1941 med Carl Alstrup i hovedrollen.